Mužská dvouhra Australian Open 1980 probíhala v závěru prosince 1980 a na začátku ledna 1981. Do singlové soutěže australského tenisového grandslamu hraného v melbournském Kooyong Lawn Tennis Clubu nastoupilo šedesát čtyři hráčů. Osm z nich se probojovalo z tříkolové kvalifikace. Dvojnásobným obhájcem titulu byl Argentinec Guillermo Vilas, kterého v semifinále vyřadil Kim Warwick. 

Travnatého grandslamu se nezúčastnil ani jeden člen z první světové trojky žebříčku ATP Björn Borg, John McEnroe a Jimmy Connors. Roli turnajové jedničky plnil čtvrtý v pořadí Vilas a dvojky Ivan Lendl, figurující na šestém místě. 

Vítězem se stal osmý nasazený, 26letý Američan Brian Teacher, který v třísetovém finále zdolal australskou turnajovou čtrnáctku Kima Warwicka. Přerušil tak šňůru pěti finálových porážek z Bangkoku, Tchaj-peje, Hongkongu, Sydney a Los Angeles, z toho čtyř z předchozích dvou měsíců. V rámci grandslamu vyhrál jediný titul kariéry. Na odměnách si připsal 50 tisíc amerických dolarů. Warwick hrál se zraněným ramenem a před následným finále čtyřhry obdržel injekci tišící bolest. V páru s krajanem Markem Edmondsonem pak vybojoval deblovou trofej. 

Před finálovým duelem musel Warwick ve stejný den dohrát pětisetovou semifinálovou bitvu proti turnajové jedničce Guillermu Vilasovi, přerušenou předchozí večer pro tmu. Po výhře nemohl Australan zvednout paži pro bolest v rameni.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open
Tenis v roce 1980